El término diva suele referirse:

Cine y literatura 
 a Diva, una película de Jean-Jacques Beineix;
 a Diva, una novela de José de Alencar;

Música 
Bandas

 a Diva, una banda japonesa;
 a Diva, una banda chilena de Hard Rock, ya disuelta;

Álbumes
 a Diva, el álbum debut en solitario de Annie Lennox;
 a Diva, un álbum de My Sister's Machine;
 a Diva, el primer y único álbum de la disuelta banda chilena Diva;
 a Diva, un álbum de Ivy Queen;
 a Diva, un álbum de After School;
 a Diva, un álbum de Jelena Karleuša;

Canciones
 a Diva, una canción de Dana International, ganadora del ESC'98;
 a Diva, una canción de Beyoncé
 a Diva, una canción de Nicki Nicole.
 a Diva, una canción de Lali Espósito.

Miscelánea 
 a Diva, una mascota del Campeonato Mundial de Natación de 2009 en Roma;

Enlaces externos